Bulan – municipalità delle Filippine nella Provincia di Sorsogon
Bulan – comune della Francia nel dipartimento degli Alti Pirenei
 Bulan – sovrano dello stato khazaro